Список компьютерных игр с кооперативным режимом — представляет собой список компьютерных игр, в которых присутствует кооперативный режим.

Игры

Примечания

Ссылки 
 

Списки компьютерных игр
 2
Кооператив